

Geografia
 Stati Uniti d'America
Dodson – villaggio della Parrocchia di Winn, Louisiana
Dodson – città della Contea di Phillips, Montana
Dodson – città della Contea di Collingsworth, Texas

Persone
Aidan Dodson – egittologo inglese
John Dodson – lottatore di arti marziali miste statunitense
Mark Dodson – produttore discografico e ingegnere del suono statunitense
Terry Dodson – fumettista statunitense

Pagine correlate
James Dodson